Periodo della riforma e controriforma
 Seconda metà del Settecento, dal trattato di Aquisgrana alla Rivoluzione francese, quando i sovrani d’Europa svilupparono politiche assolutiste